II чемпионат Украины по волейболу среди мужчин (высшая лига) проходил с 22 сентября 1992 по 28 марта 1993 года с участием 12 команд.

Высшая лига

Система проведения чемпионата 
Соревнования команд высшей лиги состояли из трёх этапов. На первом этапе 12 команд провели однокруговой турнир с туровой разъездной системой. На втором этапе команды разделились: 6 лучших разыграли путёвки в плей-офф, а 6 худших определили неудачников высшей лиги. По результатам финальной серии плей-офф были определены победитель и призёры чемпионата.

1 этап 

 За победу командам начислялось 1 очко, за поражение — 0.

2 этап

За 1—6 места

Плей-офф

За 1—4 места

Призёры 
 «Шахтёр» (Донецк).

 «Динамо» (Луганск).

 «Торпедо» (Одесса): Игорь Зайцев, Олег Белинский, Вячеслав Нирка, Геннадий Наложный, Александр Подтынченко, В.Дорош. Тренер — Евгений Бородаенко.

За 7—12 места 

 «Буревестнику» за участие в его составе в одном из туров незаявленных игроков в матчах с «Подшипником» и «Спортсервисом» засчитаны поражения (0:3).

Первая лига

1—6-е места

7—12-е места

Ссылки 
 Архив ФВУ Официальный сайт Федерации волейбола Украины

1992 год в волейболе
1993 год в волейболе